Jabber steht für:

 Jabber, alte Bezeichnung des Extensible Messaging and Presence Protocols (XMPP), das primär für Instant Messaging verwendet wird
 Jabber Instant Messenger, den ersten Instant-Messaging-Client für XMPP
 Jabber (Ethernet), eine Störquelle in Ethernet-Netzwerken
 Jabber, ein Boxer, der bevorzugt seine Führhand einsetzt, siehe Jab (Boxen)